Трасобарес (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аранда. Занимает площадь 70 км². Население — 152 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сарагосы